Список гір за відносною висотою — список відомих гірських найвищих вершин Землі, відсортованих за їх відносною топографічною висотою, або відносною висотою вершини із значенням понад 1500 м («Ультра-піки»).

Термінологія 
Відносна висота вершини (prominence) — мінімальна висота у вертикальній площині, на яку необхідно спуститися з даної вершини, щоб піднятися на більш високу гору. Ця більша вершина умовно називається — батьківською горою. Найнижча точка на цьому маршруті називається сідловиною. Для найвищої гори острова чи континенту ця висота рахується від рівня моря.

Якщо уявити, що рівень моря підніметься на мінімальну висоту, достатню для того, щоб розглянута вершина стала найвищою точкою утвореного острова, то тоді її висота над новим рівнем моря і буде prominence.

125 найвідоміших вершин 

З 125 вершин, перерахованих в цьому розділі, Китай має найбільше: 16. За ним слідує Індонезія — 13 вершин, потім Сполучені Штати — 12. У Канади є 7 вершин, в Аргентини, Пакистану та Росії — по 6, у Непалу — 5, в Індії та Чилі — по 4, у Казахстану, Папуа Новій Гвінеї, Іспанії та Ірану — по 3. Також 4 вершини розташовані у Антарктиці.

HP — означає найвищу точку на ізольованій ділянці землі (острів, материк). Наведені у графі «Батьківська гора» дві вершини, позначені цифрами 1 та 2 вказані через різні визначення «батьківської гори».

Інші вершини 

Список вершин, які приведені в цьому розділі не повний, наведено тільки відомі. Слід зазначити, що повніший список високих вершини островів наведений у Списку островів за висотою; тому більшість з них не включені у цей розділ. Деякі відомі піки, перераховані тут, мають відносну висоту менше 1500 м, тому не відносяться до «Ультра-піків».

Всі вершини з відносною висотою понад 1500 метрів відносяться до «Ультра-піків». Повний список всіх «Ультра-піків» з +1524 вершин можна знайти у статті Список ультра-піків.

Див. також 
 Список найвищих вершин світу
 Список гір за абсолютною висотою
 Список ультра-піків
 Сім вершин
 Список островів за висотою
 Топографічна ізоляція

Примітки

Посилання 
 Map of the top 50 by Ken Jones 
 Lists and/or maps covering all peaks in the world with 1500 m+ prominence. Compiled by Aaron Maizlish. The latest estimate is that there are 1524. Процитовано: 2016-06-15 
  

 Відносна висота
 Відносна висота